Maintor steht für:

 ein Stadttor in der Stadtmauer von Eibelstadt, siehe Maintor (Eibelstadt)
 ein Stadttor in der Stadtmauer von Frankfurt-Höchst, siehe Maintor (Höchst)
 alternativer Name für ein Stadttor in der Stadtmauer von Schweinfurt, siehe Fischertor (Schweinfurt)
 ein Stadttor in der Ortsbefestigung von Sommerach, siehe Maintor (Sommerach)
 ein im Bau befindliches Großbauprojekt in Frankfurt am Main, siehe Maintor (Gebäude)